

Geografia 
 Arrondissement di Saint-Germain-en-Laye – suddivisione amministrativa francese nel dipartimento degli Yvelines
 Laye – comune francese nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 Laye – uno dei dipartimenti del Burkina Faso
 Saint-Germain-en-Laye – comune francese nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Camara Laye – scrittore guineano di lingua francese
 Evelyn Laye – attrice e cantante inglese